Ayanami peut se référer à:

Destroyers japonais 
 le Ayanami, un destroyer de classe Asakaze lancé en 1909 et démoli en 1933 ;
 le Ayanami, un destroyer de classe Fubuki lancé en 1929 et coulé en 1942 ;
 le Ayanami, un destroyer navire de tête de sa classe lancé en 1957 et retiré du service en 1986 ;
 la classe Ayanami, une classe de destroyer de lutte anti-sous-marine de la Force maritime d'autodéfense japonaise construite à la fin des années 1950.

Autre 
 Rei Ayanami, un des personnages de la série Evangelion ;
 Ayanami, un personnage doublé par Hayami Shou dans le josei manga japonais 07-Ghost.

Ayanami